Electricity in lingua inglese traduce la parola elettricità.

Cinema 
Electricity – film del 2014

Musica 
Electricity – singolo di debutto degli Orchestral Manoeuvres in the Dark pubblicato nel 1979
Electricity – album di Bob Brookmeyer pubblicato nel 1991
Electricity – singolo di Elisa pubblicato nel 2004
Electricity – brano di Elton John del 2005
Electricity – singolo dei Motörhead pubblicato nel 2015
Electricity – singolo dei Silk City e Dua Lipa del 2018

Pagine correlate 
 Electric City